I liga 1994/1995 – 61. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnymi beniaminkami ligi były , Raków Częstochowa i .

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Lider kolejka po kolejce

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 306 meczów
 Strzelono 734 gole
 Średnia goli na mecz: 2,4
 Zwycięstw gospodarzy: 141
 Remisów: 106
 Zwycięstw gości: 59
 Król strzelców: Bogusław Cygan – Stal Mielec (16 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w polskim sporcie
1995 w polskim sporcie